En ethnologie : les Yéniches, une population nomade d'Europe.
 En linguistique : le yéniche, leur langue.